Bruce Bell (né le ) est un sportif canadien cofondateur en 2003 de la National Sport Blowgun Association (Fédération américaine de sarbacane sportive).

Palmarès 
 2004 Recordman du monde de tir longue distance à 36 m (record battu en 2006 par Stéphane Jouanneau à )

Sarbacane
Naissance en février 1965
Sportif canadien